Пара Лиза Реймонд / Саманта Стосур защитила свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Лиза Реймонд выиграла свой шестой парный титул в Индиан-Уэллсе; для этого ей понадобилось 13 лет и множество сменённых партнёрш. Дуэт с Самантой Стосур стал третьим чемпионским и вторым ставшим чемпионом более одного раза.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Второй раунд)
  Натали Деши /  Вера Звонарёва ''(Полуфинал)

  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун ''(Финал) 
  Елена Лиховцева /  Анабель Медина Гарригес (Четвертьфинал) 
  Жанетта Гусарова /  Меганн Шонесси (Первый раунд) 
  Ваня Кинг /  Шахар Пеер (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2007